Jizan (provincie), een provincie in Saoedi-Arabië
 Jizan (stad), de hoofdstad van die provincie